Си цы чжуань 繫辭傳 Xìcí zhuàn («Комментарий привязанных слов», также называется 大傳 Да чжуань) — древнекитайский текст, наиболее философский среди комментариев к Книге перемен. Состоит из двух частей, которые считаются двумя комментаторскими сочинениями среди классических десяти (т.н. «Десять крыльев» :zh:十翼). Включает в себя ключевые формулировки базовых понятий китайской философии, связанные с дуальностью мироздания.

Традиционно приписывался Конфуцию, но датируется предположительно 4-м в. до н. э.

По мнению Марселя Гранэ (1884—1940), «пожалуй, только еще Хун фань в такой же степени близок к истокам [китайской] письменной традиции, как это произведение» (Китайская мысль, пер. Иорданского, Москва, «Алгоритм», 2008:125). Структурный анализ этого важнейшего источника китайской философской классики осуществил В.С. Спирин. Есть переводы памятника на русский язык.

Новая волна интереса к изучению «Си цы» была вызвана обнаружением его рукописи в захоронении Мавандуй (168 до н. э.), которая существенно отличается от традиционного текста.

Литература 
 Еремеев В.Е. Символы и числа "Книги перемен".2-е изд., испр. и доп. М., 2005.
 Яковлев В.М. И цзин. "Книга Перемен" и её канонические комментарии. Перев. с кит., предисл. и примеч. В.М. Яковлева. М., 1998.
 Лукьянов А.Е. Дао "Книги Перемен". М., 1993.  
 Спирин В.С. Формальное построение «Сицы чжуань»//Письменные памятники Востока: Историко-филологические исследования: 1975. М., 1982.С.212-242.
 Круглов В.В. Оппозиционная пара "Небо -Земля" в "Сицы чжуань" и ее лингвистические параметры. // Ученые записки Казанского университета (Гуманитарные науки). 2021. Т.163. №1. С.154-164.  
 Китайская философия (Энциклопедический словарь). Ред. М. Л. Титаренко, 1994.
 Edward L. Shaughnessy, «The Writing of the Xici Zhuan an the Making of the Yijing» (доступ онлайн 13.07.2013)
 Willard J. Peterson, "Making Connections: ‘Commentary on the Attached Verbalizations’ of the Book of Change, " Harvard Journal of Asiatic Studies 42.1 (1982): 76-7.
 Ta Chuan: The Great Treatise.	Stephen L. Karcher. St. Martin's Press, 2000. 159 с. ISBN 	0312264283, 9780312264284

Книга Перемен